Some Time in New York City — двойной альбом Джона Леннона, записанный совместно с Йоко Оно и вышедший в 1972 году. Студийная запись нового материала в паре с записью концертного выступления Live Jam составляют третий альбом в дискографии самого Леннона, после ухода из Beatles, и пятый — записанный с Йоко Оно. Продюсером альбома выступил Филл Спектор, который до этого сотрудничал с певцом в записи двух его сольных пластинок. Альбом стал коммерческой неудачей и не снискал высоких оценок критики, по сравнению с предыдущими альбомами — John Lennon/Plastic Ono Band и Imagine.

Об альбоме 
Композиция «Attica State» посвящена жестокому подавлению полицией бунта в тюрьме строгого режима «Аттика» в 1971 году. По иронии судьбы, именно в этой тюрьме с 1981 по 2012 годы отбывал пожизненный срок Марк Дэвид Чепмен, убийца Джона Леннона.

Список композиций

Диск 1 (студийный) 
 «Woman Is the Nigger of the World» / Женщина — раб мира (Джон Леннон/Йоко Оно) — 5:15
 «Sisters O Sisters» / Сёстры, о, сёстры (Йоко Оно) — 3:46
 «Attica State» / Государство Аттика (Джон Леннон/Йоко Оно) — 2:54
 «Born in a Prison» / Рождённые в неволе (Йоко Оно) — 4:03
 «New York City» / Нью-Йорк (Джон Леннон) — 4:30
 «Sunday Bloody Sunday» / Кровавое воскресенье (Джон Леннон/Йоко Оно) — 5:00
 «The Luck of the Irish» / Судьба ирландцев (Джон Леннон/Йоко Оно) — 2:56
 «John Sinclair» / Джон Синклер (Джон Леннон) — 3:28
 «Angela» / Анджела (Джон Леннон/Йоко Оно) — 4:06
 «We’re All Water» / Мы все — вода (Йоко Оно) — 7:11

Диск 2 (концертный) 
 «Cold Turkey» / Ломка (Джон Леннон) — 8:35
 «Don’t Worry Kyoko» / Не волнуйся, Киоко (Йоко Оно) — 16:01
 «Well (Baby Please Don’t Go)» / Ладно (Крошка, не уходи) (Уолтер Уорд) — 4:41
 «Jamrag» (Джон Леннон/Йоко Оно) — 5:36
 «Scumbag» / Подонок (Джон Леннон/Йоко Оно/Фрэнк Заппа) — 6:08
 «Au» / Ау (Джон Леннон/Йоко Оно) — 6:23

Ссылки 
 Some Time In New York City на discogs.com

Альбомы Джона Леннона
Альбомы 1972 года
Концертные альбомы 1972 года
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы Apple Records
Концертные альбомы Apple Records
Йоко Оно
Plastic Ono Band